Down by Law (film), een film uit 1986 van Jim Jarmusch
 Down by Law (band), een Amerikaanse punkband